Curtea de Conturi numele dat mai multor instituții de audit de stat:
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Curtea de Conturi a României